Бежук — прізвище.

Відомі носії 
 Бежук Іван Дмитрович (1922—1948) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Бежук Марія Мар'янівна (*1952) — українська педагогиня, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «вчитель-методист».